

Persone
 Girolamo Albertucci de' Borselli (1432-1497) – storico e annalista italiano
 Giuseppe Borselli (1809-1892) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Hoara Borselli (1976) – attrice e conduttrice televisiva italiana

Altro
 Borselli – plurale di borsello da uomo
 Premio Borselli – premio giornalistico italiano attribuito dal 1965 al 1972